Niederle est un nom de famille germano-tchèque notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1949), écrivain, traducteur et éditeur autrichien ;
 Jindřich Niederle (1840–1875), philologue tchèque ;
  (1939–2010), physicien tchèque ;
 Lubor Niederle (1865–1944), archéologue, anthropologue et ethnologue tchèque.

Notes et références